Шербешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Сеучешть.
 Шербешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чортешть.
 Шербешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Відра.